Серії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Серії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Серії () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор